Agustín Navarro puede referirse a:

 Agustín Navarro Cano (1926-2001), director de cine español;
 Agustín Navarro Zapata (1871-1936), clérigo español - víctima de la represión en la zona republicana;
 Agustín Navarro (1754-1787), pintor español;